Pituruh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pituruh, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pituruh, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar